Die Liste der Fahnenträger der dänischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger dänischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Dänemarks

Einzelnachweise 

Dänemark
Fahnentraeger